Amerikai Egyesült Államok
 Waverly (Alabama)
 Waverly (Colorado)
 Waverly (Dél-Dakota)
 Waverly (Florida)
 Waverly (Georgia)
 Waverly (Illinois)
 Waverly (Indiana)
 Waverly (Iowa)
 Waverly (Kalifornia)
 Waverly (Kansas)
 Waverly (Kentucky)
 Waverly (Louisiana)
 Waverly (Michigan)
 Waverly (Minnesota)
 Waverly (Mississippi)
 Waverly (Missouri)
 Waverly (Nebraska)
 Waverly (Franklin megye, New York)
 Waverly (Tioga megye, New York)
 Waverly (Nyugat-Virginia)
 Waverly (Ohio)
 Waverly (Pennsylvania)
 Waverly (Tennessee)
 Waverly (Albemarle megye, Virginia)
 Waverly (Caroline megye, Virginia)
 Waverly (Sussex megye, Virginia)
 Waverly (Washington)
 Waverly (Wisconsin)

 Waverly (Baltimore), kerület
 Waverly tó, Illinois

 Antarktika
 Waverly-gleccser

Nevek
 Waverly (keresztnév)